

Astronomia
 5595 Roth – asteroide della fascia principale

Geografia

Germania 
 Roth – città del circondario di Roth (Baviera)
 Roth – comune del circondario rurale di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Roth – comune del circondario rurale Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)
 Roth – comune del circondario rurale di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Roth – comune del circondario rurale Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)
 Roth an der Our – comune del circondario rurale Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Roth bei Prüm – comune del circondario rurale Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Roth – frazione della città di Schalkau

Persone

Altro
Hyman Roth – personaggio del film Il padrino - Parte II
Macchie di Roth – malattia oftalmologica